Arna de la roba comuna (Tineola bisselliella)
 Arna de la roba (Tinea pellionella) 
 Arna de la roba (Niditinea fuscella), tot i que l'eruga prefereix les plomes dels nius d'ocell